Montenegrino puede referirse a:

El idioma montenegrino.
Natural, perteneciente o relativo a Montenegro.